Doncy, Dancy – nazwy toponimów w Rosji i na Białorusi

Białoruś 
:
 Dancy – wieś w obwodzie grodzieńskim

Rosja 
:
 Doncy – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Doncy – wieś w obwodzie riazańskim

Także 
 Doncy – rosyjska nazwa najliczniejszej grupy Kozaków w Imperium Rosyjskim

Zobacz także 
 Dancy – miejscowość i gmina we Francji

Strony ujednoznaczniające